Ра́утио () — финская фамилия, в переводе означает Кузнец. Известные носители:

 Раутио, Карл Эрикович (1889—1963) — советский композитор, дирижёр.
 Раутио, Ройне Карлович (1934—1960) — советский композитор, дирижёр.
 Раутио, Нина Валентиновна (род. 1957) — российская оперная певица (сопрано).
 Раутио, Эрик Карлович (1926—1989) — артист Национального театра Карелии, солист-кантелист.

Топоним 
  — упразднённый финский муниципалитет, ныне часть Калайоки.